Epping puede referirse a:

 Epping (condado de Rockingham, Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Epping (Dakota del Norte), Estados Unidos
 Epping (Essex), Inglaterra
 Epping (Mosela), Francia
 Epping (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Epping (Nueva Gales del Sur), Australia
 Epping (Victoria), Australia